

Geografia 
 Bamba – comune del Mali nel circondario di Bourem
 Bamba – comune del Mali nel circondario di Koro
 Bamba – località dell'Ecuador

Persone 
 Abdoulaye Bamba (1990) – calciatore ivoriano
 Anderson Bamba (1988) – calciatore brasiliano
 Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927) – leader religioso senegalese
 Ibrahima Bamba (2002) – calciatore italiano di origini ivoriane
 Jonathan Bamba (1996) – calciatore francese
 Kader Bamba (1994) – calciatore francese
 Lama Bamba (1957) – allenatore di calcio ivoriano
 Mohamed Bamba (1998) – cestista statunitense
 Souleymane Bamba (1985) – calciatore ivoriano
 Tiegbe Bamba (1991) – cestista francese naturalizzato ivoriano

Altro 
 Bamba – espressione gergale per indicare la cocaina
 Cratere Bamba – cratere sulla superficie di Marte

Pagine correlate
 La bamba